

Зеленодольськ — місто, Татарстан
 Зеленодольськ — село, Кваркенський район, Оренбурзька область

Зеленодольськ — місто, Дніпропетровська область, Апостолівський район